Albert Büchi (historicus) (1864-1930), Zwitsers historicus
 Albert Büchi (wielrenner) (1907-1988), Zwitsers wielrenner